Norrberget kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrberget (vid Norra Gloppet, Korsholm), Österbotten, 
 Norrberget (vid Norrskär, Korsholm), Österbotten,  (5 ha)
 Norrberget, Malax, Österbotten, 
 Norrberget, Närpes, Österbotten,

Sverige
 Norrbergets naturreservat – ett naturreservat i Hudiksvalls kommun

Se även
Norra berget
Norrberg

Robotskapade Finlandförgreningar